Il y a beaucoup de matrices (mathématiques), il y a peu de lettres dans l'alphabet, il y a donc trois matrices différentes qui s'appellent S :

 En mathématiques, et plus spécialement en recherche opérationnelle et en optimisation, les -matrices apportent des propriétés particulières aux problèmes de complémentarité linéaire. La lettre  renvoie à Stiemke.

 En physique théorique, et plus spécialement en théorie quantique des champs, la matrice S, ou matrice de diffusion (plus rarement matrice de collision ou S-matrice) relie l'état initial et l'état final d'un système physique soumis à un processus de diffusion/collision (Scattering).

 En électricité, les paramètres S, ou coefficients de diffraction (Scattering) ou de répartition, sont utilisés pour décrire le comportement de réseaux électriques linéaires. Ces paramètres peuvent être écrit sous forme matricielle: la  matrice S.